Кнаус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кнаус, Людвиг (1829—1910) — немецкий художник.
 Кнаус, Ханс (род. 1971) — австрийский горнолыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.